В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Джиджі Фернандес і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Гелена Сукова 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Гелена Сукова (фінал)
 Гретхен Магерс /  Робін Вайт (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Ліз Грегорі (півфінал)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Ева Пфафф /  Бренда Шульц (чвертьфінал)
 Джо-Анн Фолл /  Мішелл Джаггерд-Лай (чвертьфінал)
 Клаудія Порвік /  Лариса Нейланд (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International